Большо́й Нимны́р — название нескольких географических объектов, расположенных в Алданском районе Якутии (Россия):
 Большой Нимныр — посёлок городского типа.
 Большой Нимныр — река, правый приток Алдана.